Dharapani peut faire référence à :
 Dharapani, un village du Népal situé dans le district d'Arghakhanchi ;
 Dharapani, un village du Népal situé dans le district de Manang ;
 Dharapani, un village du Népal situé dans le district de Surkhet.